Сорокин, Валентин Валерьевич (1925—2002) — советский учёный и педагог.
 Сорокин, Валентин Васильевич (род. 1936) — российский поэт и публицист.
 Сорокин, Валентин Дмитриевич (1924—2006) — советский и российский правовед.